Clarin oder Clarín bezeichnet:
 Clarín (Argentinien), argentinische Zeitung
 Clarin (Dominikanische Republik), Zeitung der Dominikanischen Republik
 Clarin (Bohol), eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Bohol
 Clarin (Misamis Occidental), eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Misamis Occidental
 eine alte Technik des Trompetenspiels, siehe Naturtrompete und Barocktrompete
 Clarin (Rebsorte), eine weiße Rebsorte
 Clarin (Schalmei), traditionelles Doppelrohrblattinstrument der Zentralpyrenäen

CLARIN steht für:
 CLARIN, europäisches Forschungsnetzwerk für Geistes- und Sozialwissenschaften
 CLARIN-D, deutscher Anteil an CLARIN

Clarin oder Clarín ist der Name folgender Personen:
 Clarín, Pseudonym von Leopoldo Alas (1852–1901), spanischer Schriftsteller
 Clarin (Bischof von Carcassonne) († 1248)
 Hans Clarin (1929–2005), deutscher Theaterschauspieler
 Irene Clarin (* 1955), deutsche Schauspielerin
 José Clarin (1879–1935), philippinischer Politiker

Abkürzung